Дьёдонне () — французская фамилия. Известные носители:

 Дьёдонне, Альбер (1889—1976) — французский актёр.
 Дьёдонне, Жан (1906—1992) — французский математик.

См. также 
 Мбала Мбала, Дьедонне